Cabut est le patronyme de
 Cabu (1938-2015), pseudonyme de Jean Cabut, dessinateur de bande dessinée et caricaturiste français 
 Son fils, Mano Solo (1963-2010), pseudonyme d'Emmanuel Cabut, artiste français 

Cabut est aussi un nom de lieu :
 , dans l'île de la Déception

Voir aussi